Wendigo est une créature surnaturelle, maléfique et cannibale, issue de la mythologie des Amérindiens algonquiens du Canada, qui s'est étendue à tout le folklore d'Amérique du Nord. 
Windigo (ou la variante Wendigo) peut vouloir dire :

Toponymes



Manitoba 
 Wendigo Road, Lac du Bonnet, Manitoba.

Québec 
 Rivière-Windigo, territoire non-organisé remplacé par «La Tuque», Mauricie, en 2003, à cause des fusions municipales.
 Rivière Windigo, ville de La Tuque, Mauricie.
 Rivière Windigo Nord-Ouest, coulant dans La Tuque en Mauricie et dans le territoire non organisé du Lac-Ashuapmushuan, MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay-Lac-Saint-Jean.
 Rivière Windigo Ouest, ville de La Tuque, Mauricie.
 Chemin de la Chute-du-Windigo, municipalité de Ferme-Neuve, MRC Antoine-Labelle, Laurentides.
 Chemin du Lac-Windigo, municipalité de Ferme-Neuve, MRC Antoine-Labelle, Laurentides.
 Chemin du Manoir-Windigo, municipalité de Ferme-Neuve, MRC Antoine-Labelle, Laurentides.
 Windigo (hameau), Ville de La Tuque, Mauricie.
 Baie du Windigo, municipalité de Ferme-Neuve, MRC Antoine-Labelle, Laurentides.
 Chemin du Windigo, municipalité de Ferme-Neuve, MRC Antoine-Labelle, Laurentides.
 Chute du Windigo, municipalité de Ferme-Neuve, MRC Antoine-Labelle, Laurentides.
 Lac Windigo, municipalité de Ferme-Neuve, MRC Antoine-Labelle, Laurentides.
 Lac Windigo, Amherst (Québec) (municipalité de canton), MRC Les Laurentides.
 Lac Windigo, Passes-Dangereuses (territoire non-organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay-Lac-Saint-Jean.
 Lac Windigo, Passes-Dangereuses (territoire non-organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay-Lac-Saint-Jean.
 Lac Windigo, Rivière-Mistassini (territoire non-organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay-Lac-Saint-Jean.
 Lac Windigo, Lac-Ashuapmushuan (territoire non-organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay-Lac-Saint-Jean.
 Mont Windigo, municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, Nord-du-Québec.
 Petit-Lac Windigo, Rivière-Mistassini (Territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay-Lac-Saint-Jean.
 Portage Windigo, municipalité de Eeyou Istchee Baie-James, Nord-du-Québec.
 Rapides Windigo, ville de La Tuque, Mauricie.
 Rue Windigo, remplacée par rue de Châteauvert, Trois-Rivières, Mauricie.
 Rue Windigo, Morin-Heights, MRC Les Pays-d'en-Haut, Laurentides.
 Ruisseau Windigo, municipalité de Ferme-Neuve, MRC Antoine-Labelle, Laurentides.
 Ruisseau Windigo, Lac-Oscar (territoire non-organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides.
 Ruisseau Windigo, Lac-Pythonga (territoire non-organisé), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais (Québec).
 Barrage Windigo-Ouest, ville de La Tuque, Mauricie.
 Lac Windigo Supérieur, Lac-Nilgaut (territoire non organisé), MRC Pontiac, Outaouais (Québec).

Ontario 
 Wendigo Way, Toronto, Ontario.
 Wendigo Trail, Mississauga, Ontario.
 Wendigo Lake, Ontario.
 Wendigo Lake Road, Englehart, Ontario.

Cinéma 

 Windigo, long métrage de fiction québécois réalisé par Robert Morin (1994).
 Wendigo, long métrage de fiction américain réalisé par Larry Fessenden (2001).

Autres 
 Conseil des Premières Nations Windigo, un conseil tribal en Ontario au Canada.

Homonymie de toponyme